Но́ва-Весь () — село в Польше в гмине Гожув-Слёнский Олесненского повята Опольского воеводства.

География 
Село находится в 3 км от административного центра гмины села Гожув-Слёнский, 20 км от города Олесно и 55 км от Ополе.

История 
Первые упоминания о селе Нова-Весь относятся к концу XIV века. Сочинение «Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis», издания 1305 года, упоминает о селе в латинизированной форме «Nova villa».

В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Олесненского повета